

Sigle 
 Bank of Jamaica  – banca centrale della Giamaica
 Bank of Japan  – Banca del Giappone, banca centrale del Giappone

Codici 
 BOJ – codice aeroportuale IATA diell'Aeroporto internazionale di Burgas, Burgas, Bulgaria
 boj – codice ISO 639-3 della lingua anjam